Geografie
 Bracht (Gummersbach), een plaats in de Duitse gemeente Gummersbach
 Bracht (België), een plaats in de Duitstalige gemeente Burg-Reuland in België
 Bracht (Brüggen), een plaats in de Duitse gemeente Brüggen

Personen
 Charles-Victor Bracht, Belgisch ondernemer
 Helmut Bracht, Duits voetballer
 Rini van Bracht, Nederlands biljarter
 Johan Van der Bracht, Vlaams acteur